Roubikia — род клещей (Hemisarcoptoidea) семейства Chaetodactylidae из отряда Astigmata. 4 вида. Неотропика. Паразиты одиночных пчёл.

Распространение 
Неотропика (Центральная и Южная Америка): Аргентина, Боливия, Бразилия, Мексика, Перу, Французская Гвиана.

Описание 
Мутуалисты или комменсалы, питающиеся гнездовым материалом или пищевыми запасами пчёл. Наличие метасомального акаринариума у Roubikia latebrosa (Перу) подтверждает мутуалистический характер взаимоотношений этого рода клещей с пчелами. Ассоциированы только с одиночными пчёлами рода Tetrapedia (Apidae: Tetrapediini). Виды Roubikia panamensis и R. imberba обнаружены на клептопаразитических пчёлах рода Coelioxoides (Apidae: Tetrapediini), атакующих их основного хозяина (Alvez-Dos-Santos et al., 2002).

Род  был выделен в 1993 году американским акарологом Б. М. О’Коннором (Barry M. Oconnor) и назван в честь панамского зоолога Д. В. Рубика (D. W. Roubik; Smithsonian Tropical Research Institute, Бальбоа, Панама).

Систематика 
4 вида.
  — Аргентина
  — Перу
  — Мексика
  — 
 =

Примечания

Литература 
 
 Klimov Pavel B., S. Bradleigh Vinson and Barry M. OConnor. (2007). Acarinaria in associations of apid bees (Hymenoptera) and chaetodactylid mites (Acari). Invertebrate Systematics, 2007, 21, 109—136.
 Klimov, P. B. & B. M. OConnor. (2008). Morphology, evolution, and host associations of bee-associated mites of the family Chaetodactylidae (Acari: Astigmata), with a monographic revision of North American taxa. Miscellaneous Publications Museum of Zoology University of Michigan.199: 1-243.
 

Astigmata
Паразиты пчёл
Таксоны животных, названные в честь людей
Роды паукообразных